Vest-Agder („zachodni Agder”) – dawny okręg, jednostka podziału administracyjnego Norwegii. Przestał istnieć 1 stycznia 2020, gdy na podstawie reformy z 2017 został włączony, wraz z okręgiem Aust-Agder, do nowo utworzonego okręgu Agder. 

Położony był na południu kraju; graniczył z norweskimi okręgami Aust-Agder oraz Rogaland.  Zajmował powierzchnię 7276 km², która zamieszkiwana była przez 187 589 osób (2019). Ośrodkiem administracyjnym okręgu było miasto Kristiansand.

Okręg Vest-Agder odpowiadał istniejącemu do 1918 roku powiatowi Lister og Mandals. Razem z Aust-Agder tworzył region Sørlandet, dawniej Agder.

Gminy 

Okręg podzielony był na 15 gmin.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 strona regionu

Agder
Dawne okręgi w Norwegii